Gesar est un nom d'origine tibétaine :

 Gesar ou Gesar de Ling, aussi appelé Gesar khan, héros mythique de l'Épopée du roi Gesar.

Prénom 
 Gesar Mukpo, né en 1973, cinéaste canadien, fils du maître bouddhiste tibétain Chögyam Trungpa Rinpoché.